Domenico Artaria ist der Name folgender Personen:
* Domenico Artaria (Kunstverleger) (1765–1823), Kunsthändler und -verleger in Mannheim
 Domenico Artaria (Musikverleger) (1775–1842), Musikverleger in Wien